Kreßbach und Kressbach sind geographische Namen:

Ortsteile:
 Kreßbach (Neudenau), Weiler im Stadtteil Siglingen von Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kreßbach (Tübingen), Gehöft im Stadtteil Weilheim von Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Schloss Kreßbach in Kreßbach, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Kressbach (Bodensee), kurzer nordöstlicher Zufluss des Bodensees in Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg; gefasste Quelle dort im Schlösslepark 
 Kreßbach (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs bei Ölbronn-Dürrn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Kressbach (Jagst) – zwei Zuflüsse der Jagst in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Kressbach (Jagst, Rindelbach), auch Kreßbach, rechter Zufluss der Jagst bei Rindelbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, der den Kreßbachsee durchläuft
 Kreßbach (Jagst, Herbolzheim), auch Kressbach, linker Zufluss der Jagst in Herbolzheim, Stadt Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kressbach, früherer Name am badischen Unterlauf der Salzach (Saalbach), linker Oberlauf der Saalbach in Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kreßbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbach (zur Rott) vor Oberwiesbach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Cresbach
 Kresbach
 Kressenbach
 Kressgraben